Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Stefanie Vögele (qualificata)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Jennifer Brady (qualificata)
  Aljaksandra Sasnovič (qualificata)
  Julia Boserup (qualificata)
  Rebecca Šramková (qualificata)
  Maryna Zanevska (ultimo turno, Lucky loser)
  Nina Stojanović (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Ana Bogdan (qualificata)
  Zhu Lin (qualificata)

  Natal'ja Vichljanceva (qualificata)
  Taylor Townsend (ultimo turno)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Elica Kostova (primo turno)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  Sachia Vickery (primo turno)
  Zhang Kailin  (ultimo turno)
  Isabella Šinikova (primo turno)
  Cindy Burger (primo turno)
  Liu Fangzhou (ultimo turno)
  Jang Su-jeong (secondo turno)
  Elizaveta Kuličkova (qualificata)

Qualificate 

  Stefanie Vögele
  Anna Blinkova
  Natal'ja Vichljanceva
  Jennifer Brady
  Aljaksandra Sasnovič
  Julia Boserup

  Rebecca Šramková
  Mona Barthel
  Eri Hozumi
  Elizaveta Kuličkova
  Ana Bogdan
  Zhu Lin

Lucky loser 

  Maryna Zanevska

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017